Brama św. Jakuba w Gdańsku
 Brama św. Jakuba w Toruniu

Jakuba